Ла-Оркахада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.  Население — 581 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de La Horcajada
 Predicción meteorológica a 7 días para el municipio
 Extensión del CRA El Calvitero en el municipio

Муниципалитеты Авилы